Nordholte ist insbesondere der Name folgender Dörfer:

Nordholte (Essen), in der Gemeinde Essen (Oldenburg)
Nordholte (Langen), in der Gemeinde Langen (Emsland)